Chiesa della Madonna del Mare – a Pola
 Chiesa della Madonna del Mare – a Trieste
 Chiesa di Santa María del Mar – a Barcellona